Лев Григорьевич Белов (настоящая фамилия Певзнер; , Ташкент — 1 августа 1996 года, Владимир) — русский советский писатель и журналист, более известный произведениями в жанре юмористической прозы и детской фантастики.

Биография 
Родился в 23 декабря 1919 года в Ташкенте (столица Туркестанской АССР, ныне — Узбекистана).

В 1943 году окончил 2-е Киевское артиллерийское училище. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденом Отечественной войны II степени, семью медалями.

В 1950 году окончил Ташкентский вечерний педагогический институт. Член Союза журналистов и Союза писателей СССР с 1972 года.

Жил в Ташкенте до 1990 года, потом переехал во Владимир. Публиковался с 1946 года. Опубликовал более трёхсот пятидесяти фельетонов, несколько десятков рассказов.

Библиография 
 «Ужасная обманщица» (1962), юмористическая повесть
 «Ыых покидает пещеру» (1965), юмористическая приключенческая повесть
 «Скромный гений» (1965), сатирическая повесть
 «Муки Тамталова» (1973), комический роман
 «Этот несносный Ноготков» (1975), «сугубо фантастический» роман
 «Бетон и сердце» (1982), комический роман
 «Мужчины по соседству» (1982), сатирическая повесть

Рассказы:
 «Тёщин язык» (1961)
 «Живые козыри» (1961)
 «Вздорожавшая буква» (1968)
 «Что позволено Юпитеру» (1968)
 «Беда со светофором» (1969)
 «Благодетель» (1982)
 «Великолепная фигура» (1982)
 «Боевик» (1982)
 «Нежная страсть» (1982)
 «Эликсир для пончика»
 «Первый клиент»
 «Полуфабрикат»
 «Сто восемнадцатый псалом»

Содержание книг 
«Ужасная обманщица»

Двое детей внимательно следят за научной экспедицией, прилетевшей на раскопки в их город.

«Ыых покидает пещеру»

Средняя Азия. Из пионерского лагеря тайно сбежали мальчик и девочка. В темноте они не заметили обрыва, скатились вниз и оказались в огромном «каменном стакане», где проживало неандертальское племя. Ребята пытаются ужиться с ними: мальчик учит их стрельбе из рогатки, игре в лянгу, девочка пытается привить им добро. Ребята спасают одного аборигена после лап медведя, и племя объявило девочку новым вожаком. Ыых, бывший вожак, пытается убить ребят. Вскоре за ними прилетел вертолёт, а через несколько минут после их спасения случилось страшное землетрясение, засыпавшее камнями всю низину. Погибшие неандертальцы, как выяснилось — одичавшие потомки пропавшей 200 лет назад научной экспедиции.

«Скромный гений»

Туристка из США крадёт рисунки у бездарного советского чертёжника. Вокруг его «картин» разворачивается ажиотаж, он объявлен гением, гонимым советскими властями, в результате чего возникает большой военно-политический кризис.

«Муки Тамталова»

Книга состоит из нескольких историй с метаморфозами — люди неожиданно и довольно удачно полностью меняют свою жизнь и профессию. На пути героев возникают лжеучёные, жулики и приспособленцы, борьба с которыми и приводит к радикальным изменениям: технарь становится певцом, учёный — рабочим, филолог — директором ресторана…

«Этот несносный Ноготков»

13-летний Алик Ноготков случайно наглотался экспериментальных стимуляторов, и неожиданно стал гипнотизёром и телепатом. После ряда вполне обычных мальчишеских приключений он пробирается на ракету, летящую на Марс. По дороге их перехватывают и оправляют на свою планету жители Блистательной Иоллы — планеты звезды Летящая Барнарда. На Иолле технический прогресс ушёл вперёд на миллионы лет, и основные обитатели — роботы, у которых разумные существа «микри» находятся в положении рабов. Алик, используя свои способности, помогает микри свергнуть власть роботов.

«Бетон и сердце»

Произведение перекликается с романом «Муки Тамталова». Книга о культуре (и против хамства) во всём — в производстве, в строительстве, в личной ответственности за всё содеянное. Сатира о том, как люди и ресурсы используются совсем не по назначению, например, учёных отправляют рыть траншеи и копать картофель.

Писатели-фантасты СССР
Русские писатели XX века
Писатели Узбекистана
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Узбекистана
Члены Союза писателей СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Юмористы СССР
Писатели-фантасты России